Amt Homberg bezeichnet das

 Amt Homberg mit Sitz der Verwaltung in Homberg (Efze), Landgrafschaft Hessen-Kassel, später Kurfürstentum Hessen
 Amt Homberg an der Ohm mit Sitz der Verwaltung in Homberg (Ohm), Landgrafschaft Hessen-Darmstadt, später Großherzogtum Hessen